Mogot může být:

Sídlo 

 Mogot – obec v Tyndynském okrese Amurské oblasti Ruské federace
 Mogote (Colorado) – obec v okrese Conejos County ve státě Colorado (USA)

Území 

 Mogote de Bagaces – kostarický okres (district) na úpatí sopky Miravalles

Geomorfologický tvar 

 Mogot – geomorfologický termín pro izolovaný vrch ve tvaru štíhlého kužele či homole

Podobné názvy 

 Mogotón –  hora na státní hranici mezi Nikaraguou a Hondurasem
 Mogotojevo –  slané jezero v republice Sacha v Rusku